Pitta's, een vogelfamilie (Pittidae) uit de orde zangvogels
Pitta (vogel), een geslacht van vogels uit de familie van de Pittidea
Pitta (spiritualiteit), een basisconcept van de Ayurvedische geneeskunde

Zie ook
Pitabroodje, een plat broodje met een zachte korst